Collonges (Zwitserland), gemeente in Wallis

Collonges (Ain)
ook:
Collonges-au-Mont-d'Or, Rhône
Collonges-la-Rouge, Corrèze
Collonges-lès-Bévy,  Côte-d'Or
Collonges-lès-Premières, Côte-d'Or 
Collonges-sous-Salève, Haute-Savoie  

gemeenten met de naam Collongues